Der serbische Magistralni put 44 führt von der A1 bei Mala Kopašnica in nordsüdlicher Richtung zur A1 bei Levosoje.

Geschichte 
Die Straße diente als Verbindungsstraße der noch nicht vollendeten Autoput A1. Die Straße war in Stufe Ib eingestuft und wurde im Mai 2019 dann zur Magistralni put 258 heruntergestuft. Die Straße ist nun als Stufe IIa eingestuft.

Siehe auch 

 Magistralni put 258 (Serbien)

 Liste der Bundesstraßen in Serbien

Einzelnachweise 

Straße in Serbien
Straße in Europa